Grachan Moncur ist der Name folgender Personen:

* Grachan Moncur II (1915–1996), amerikanischer Jazzbassist
 Grachan Moncur III (1937–2022), amerikanischer Jazzposaunist